Europamästerskapen i brottning 2020 hölls i Rom, Italien mellan den 10 och 16 februari 2020.

Medaljtabell

Resultat

Fristil, herrar

Grekisk-romersk stil, herrar

Fristil, damer

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats
Resultat

Europamästerskapen i brottning
Sportåret 2020
Internationella sportevenemang i Italien
Sportevenemang i Rom
2020 i Italien